Happy Feet, um filme de animação, lançado em 2006.
 Happy Feet (trilha sonora), álbum da trilha sonora cantada
 Happy Feet (jogo eletrónico), jogo eletrónico de 2006 do género aventura
 Happy Feet 2, sequência de Happy Feet

Desambiguação